
Molekulska formula -{C13H20O}- se može odnositi na:
 Jonon
 Damaskon